Op het US Open 2017 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van vrijdag 8 tot en met zondag 10 september 2017 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen zeven speelsters uit de top-8 deel.

Jordanne Whiley, titelhoudster uit 2015 (de vorige keer dat het toernooi werd gehouden), kwam haar titel niet verdedigen, wegens zwangerschapsverlof.

Het eerste reekshoofd, de Japanse Yui Kamiji, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Diede de Groot (Nederland) in twee sets. Kamiji wist voor de tweede keer het US Open op haar naam te schrijven, na een eerdere overwinning in 2014. Het was haar vijfde grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2017